См. также: Кубок Белоруссии по футболу 2009/2010

Финал Кубка Белоруссии по футболу 2009/2010 годов — финал 19-го розыгрыша этого футбольного турнира. В финале встречались борисовкий БАТЭ и жодинское «Торпедо». Матч состоялся 23 мая 2010 года на Минском стадионе «Динамо» в присутствии более 10 тысяч зрителей. Во время матча в Минске была переменная облачность, временами шёл дождь. Обладателем Кубка во второй раз в своей истории стал ФК БАТЭ.

Путь к финалу

Перед матчем 
«Торпедо» впервые в своей истории вышло в финал Кубка, завоевав при этом путёвку в Лигу Европы УЕФА. До этого лучшим результатом для жодинцев стал выход в 1/4 финала розыгрыша 2006-2007 годов. Борисовчане в пятый раз вышли в финал, но побеждали лишь раз, в розыгрыше 2005-2006 годов.

До этого команды ни разу не встречались в играх Кубка Белоруссии.

«Торпедо» уверенно вышло в финал, обыграв на весенней стадии турнира «Нафтан» из Новополоцка, а также гомельский «ДСК». Однако в первом круге Чемпионата страны команда не могла порадовать своих болельщиков результатами: лишь 9 очков в 11 матчах и предпоследнее место в турнирной таблице. В последней игре перед финалом жодинцы по всем статьям уступили минскому Динамо: 1:5.

БАТЭ же привычно для последних лет возглавил турнирную таблицу высшей лиги с нулями в двух её графах: поражений и пропущенных мячей.

Отчёт о матче 
Борьбы в финальном матче не получилось: БАТЭ выиграл легко и непринуждённо. Первый мяч в ворота жодинцев прямым ударом со штрафного забил бразильский полузащитник борисовчан Ренан Брессан. Затем Виталий Родионов, воспользовавшись передачей капитана «БАТЭ» Дмитрия Лихтаровича, вышел один на один с вратарём «Торпедо» Владимиром Бушмой и эффектно перебросил его. Интрига матча почти угасла после удаления нападающего команды из Жодино Павла Беганского в концовке первого тайма.

Во втором тайме БАТЭ довело счёт до неприлично крупного: дубли оформили Брессан и Родионов, ещё оди мяч с пенальти забил Артём Концевой.

Составы

Статистика матча

Примечания

Ссылки 
 Анонс финала. Pressball.by
 Отчёт. FCBATE.by
 Отчёт. Football.by
 Отчёт. Фото. Champ.by
 Комментарии игроков после матча
 Финал. Всмятку
 Финал. Тренеры. Виктор Гончаренко: крупно
 Финал. Тренеры. Александр Бразевич: стыдно
 Финал. Виталий Родионов: о сотне не знал
 Финал. Ренан Брессан: отбой после первого тайма
 Финал. «Торпедо» погорячилось

2010
Футбол в Европе в 2010 году
Футбольные соревнования в Минске
Май 2010 года
События 23 мая
Спорт в Белоруссии в 2010 году
Матчи ФК БАТЭ